ТЦД — многозначная аббревиатура:
 ТЦД — тканевая цитопатическая доза, тканево-цитопатическая доза
 ТЦД — термодиффузионное цинкование
 ТЦД — торгово-деловой центр

См. также 
  — аббревиатура латиницей